Israel Zangwill (1864-1926), écrivain britannique ;
 Nick Zangwill (1957-), philosophe britannique ;
 Oliver Zangwill, psychologue britannique.

Patronyme anglais
Patronyme juif